

Codici
 KIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kerry (Irlanda)
 kir – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua kirghisa
 KIR – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Kiribati
 KIR – codice ISO 3166-2:GB di Kirklees (Regno Unito)

Altro 
 Kir – cocktail a base di vino
 Kir – forma russa del nome proprio di persona Ciro
 Lingue kir – sottogruppo della lingue nilo-sahariane
 Kir – personaggio della serie manga/anime Detective Conan
 Kir – abbreviazione di kirschsteinite

Note